Sela est un patronyme qui peut désigner : 
 Jonathan Sela (1978-), directeur de la photographie israélien. 

Sela est un toponyme qui peut désigner :  
 Sela, un village édomite, situé dans la vallée s'étendant de la mer Morte à la mer Rouge ; 
 Sela, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Sela, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sisak, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Sela, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
 Sela, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin ;
 Sela, un district d'Érythrée ;
 Sela, une ville d'Érythrée.

Autres :
 Sela, le dieu du tonnerre en Tchétchénie et Ingouchie.
 Sella